Карл Биттер:
 Биттер, Карл (1867—1915) — австрийский и американский скульптор.
 Биттер, Карл (1813—1885) — прусский государственный деятель и музыкальный писатель.